Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1982–1983-as szezonja volt a Serie A 81. szezonja. A bajnokságban 16 csapat vett részt, a bajnok az AS Roma lett. Ez volt a klub történetének második bajnoki címe.

Végeredmény

Bajnokcsapat

A góllövőlista élmezőnye 

 16 gól: Michel Platini (Juventus)
 15 gól: Alessandro Altobelli (Internazionale), Domenico Penzo (Verona))
 12 gól: Roberto Pruzzo (Roma)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1982-83
 Serie C1 1982-83
 Serie C2 1982-83
 Coppa Italia 1982-83

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1